Плечо́:

Анатомия 
 Плечо — часть верхней конечности, соответствующая плечевой кости.
 Плечевой пояс или пояс верхних конечностей — совокупность костей, обеспечивающих опору и движение верхних конечностей.

Одежда 
 Плечо — часть одежды, покрывающая туловище от шеи до руки
 Плечевая накладка

Физика 
 Плечо — часть рычага от точки опоры до точки приложения силы.

Экономика 
 Плечо — в финансах или кредитное плечо.

См. также 
 Плечо подвоза — логистический термин
 Плечики